Новомихайловка (), село,
Владимировский сельский совет,
Красноградский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323380505.

Село снято с учёта в 1997 году.

Географическое положение 
Село Новомихайловка находится в балке Новомихайловская на реке Вшивенькая.
На расстоянии до 2-х км расположены сёла Владимировка, Александровка, Варваровка и Лукашовка.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1997 — село снято с учёта в связи с переселением жителей .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области